Fárfara puede referirse a:
 El nombre común de la única especie del género botánico Tussilago.
 El nombre común de la planta Urospermum picroides.